Quarter o caserna, edifici que acull tropes
 Quarter, quarta part d'un animal dividit en 4 trossos simètrics
 Quarter (heràldica), compartiment resultant de la partició d'un camper
 Quarter, tapadora de fusta d'una escotilla
 Quarter, barri o districte d'una ciutat o territori dividit en quatre parts
 Quarter de Valls, antiga caserna.